Jean Jadot (aartsbisschop), een Belgisch curie-aartsbisschop
 Jean Jadot (industrieel), een Belgisch koloniaal industrieel en topman van de Generale Maatschappij
 Jean Jadot (schip, 1929), een Belgisch vrachtschip genoemd naar de industrieel
 Jean Jadot (senator), een Belgisch senator
 Jean Jadot (voetballer), een Belgisch voetballer